Metriorhynchus — научное название нескольких родов организмов:
 Метриоринхи — вымерший род крокодилов;
 Metriorhynchus — род жуков из семейства Lycidae.